Columbus Day steht für:
 Kolumbus-Tag, eine Feier zu Ehren von Christoph Kolumbus.
 Columbus Day – Ein Spiel auf Leben und Tod, ein US-amerikanisches Thriller-Drama aus dem Jahr 2008.